Heuer steht für:

 Heuer (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 Heuer (Schifffahrt), Lohn von Seeleuten
 der heutigen Pacht ähnliches Rechtsverhältnis, siehe Pachtvertrag (Deutschland)
 Bodennutzungspacht in der spätmittelalterlichen Landwirtschaft, siehe Heuerlingswesen
 Heuer (Harz), Berg bei Lonau im Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 TAG Heuer, Schweizer Uhrenhersteller

Siehe auch:
 Heuer-Ampel (Lichtzeichenanlage)
 Heuermann (Begriffsklärung)
 Hoier (Begriffsklärung)
 Hoyer (Begriffsklärung)